Iron City (Géorgie)
 Iron City (Tennessee)

Homonymie de localités aux États-Unis